Тиховський:

 Тиховський Павло Іванович (1866–1938) — літературознавець і бібліограф.
 Тиховський Ювеналій Іванович (1868–1919) — історик, бібліограф, педагог і літературний критик.